Esfinge
The Fix

Pessoas
George Fix

Desambiguação